Гран-при Франции 1954 года (официально XLI Grand Prix de l'ACF) — автогонка, прошедшая 4 июля 1954 года на трассе Реймс-Гу, Реймс, Франция. Она стала четвертой гонкой сезона 1954. Гонку выиграл Хуан Мануэль Фанхио.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 2:29,4
 Быстрый круг:   Ханс Херрман - 2:32,9 (3 круг, 195,46 км/ч)
 Первый подиум Карла Клинга
 Второй и последний подиум Робера Манзона
 Единственный в карьере быстрый круг Ханса Херрмана

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 Гран-при Франции 1954 года на Formula1.com